Yongyang bezeichnet:

 Yongyang (Ji’an) (永阳镇), Großgemeinde im Kreis Ji’an in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Yongyang (Laishui) (永阳镇), Großgemeinde im Kreis Laishui in der chinesischen Provinz Hebei
 Yongyang (Lishui) (永阳街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Lishui in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Yongyang (Weng’an) (雍阳街道), Straßenviertel im Kreis Weng’an in der chinesischen Provinz Guizhou